

Aziende 
 UPC Broadband – fornitore europeo di televisione via cavo, telefono e banda larga di proprietà di  Liberty Global
 UPC Cablecom – Holdings GmbH è il più grande operatore via cavo a banda larga della Svizzera

Sigle 
 Universal Product Code  – codice di identificazione dei prodotti mediante codice a barre
 Unified Parallel C  – estensione del linguaggio di programmazione C
 Universitat Politècnica de Catalunya  – attualmente denominato BarcelonaTech
 United Pentecostal Church International – denominazione inglese della Chiesa unita pentecostale internazionale
 Unione Popolare Cristiana
Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro), gruppo parlamentare italiano

Codici 
 UPC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto La Cruz (Spagna)

Altro 
 UPC-Arena – Stadion Graz-Liebenau, noto come UPC-Arena per motivi di sponsor